CYCS se može odnositi na:

 Citohrom c, enzim
 Česterfild aerodrom, ICAO kod aerodroma